Legende:

Die Saison 2006/07 der Hallenhockey-Bundesliga der Damen startete am 25. November 2006 und fand ihren Abschluss bei der Endrunde der besten vier Teams in Hamburg am 10./11. Februar 2007. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale. Die Gewinner der Viertelfinals spielten bei der Endrunde in Hamburg, wo sich etwas überraschend der Harvestehuder THC seinen ersten Hallentitel sichern konnte.

Hauptrunde

Endrunde 
In den Viertelfinalspielen setzten sich die jeweiligen Gruppenersten durch. Die Endrunde fand gemeinsam mit den Herren in der Sporthalle Hamburg statt, die Spiele um Platz 3 entfielen.

Zusammenfassung

Deutscher Meister  
Harvestehuder THC

Absteiger 
Großflottbeker THGC (Nord), Berliner Sport-Club (Ost), HG Nürnberg (Süd), Schwarz-Weiß Köln (West)

Aufsteiger 
Hamburger Polo Club (Nord), TC Blau-Weiss Berlin (Ost), SC Frankfurt 1880 (Süd), Schwarz-Weiß Neuss (West)

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 06/07

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 2006
Hockey 2007